Jānis Akuraters (1876-1937) – scrittore lettone
 Matīss Akuraters (n. 1982) – musicista e produttore discografico lettone